Gässtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gässtjärnen, Dalarna, sjö i Gagnefs kommun,  (5,53 ha)
Gässtjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Gässtjärnen (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun, 
Gässtjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (5,97 ha)
Gässtjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 721276-151893), sjö i Vilhelmina kommun,  (7,74 ha)
Gässtjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 721286-151799), sjö i Vilhelmina kommun, 
Gässtjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 721303-151866), sjö i Vilhelmina kommun, 
Gässtjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 722217-149570), sjö i Vilhelmina kommun, 
Gässtjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 722242-149498), sjö i Vilhelmina kommun, 
Gässtjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 722253-149518), sjö i Vilhelmina kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn